Polson ist der Name von:

 John Polson (* 1965), australischer Schauspieler und Regisseur
 Polson (Montana), eine Stadt in Montana, USA